Dašnica – wieś w Serbii, w okręgu niszawskim, w gminie Aleksinac
 Dašnica – wieś w Serbii, w okręgu rasińskim, w gminie Aleksandrovac